Едлино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Едлино — деревня в Березинском районе Минской области.
 Едлино — деревня в Пуховичском районе Минской области.

См. также 
 Едлина-Здруй — город в Польше, входит в Нижнесилезское воеводство, Валбжихский повят.
 Едлиньск — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Радомский повят, Мазовецкое воеводство.